Аста́ф'єво () — назва населених пунктів у Казахстані і Росії, пов'язана з прізвищем Астаф'єв.

Астаф'єво — село у складі Байтерецького району Західно-Казахстанської області.

Астаф'єво — присілок у складі Каргопольського району Архангельської області.
 Астаф'єво — присілок у складі Собінського району Владимирської області.
 Астаф'єво — присілок у складі Ільїнського району Івановської області.
 Астаф'єво — село в Юр'євецькому районі Івановської області.
 Астаф'єво — село в Кологривському районі Костромської області.
 Астаф'єво — селище в Антроповському районі Костромської області.
 Астаф'єво — селище в Сусанінському районі Костромської області.
 Астаф'єво — присілок у Волоколамському районі Московської області.
 Астаф'єво — присілок у Можайському районі Московської області.
 Астаф'єво — присілок у складі Калінінського району Тверської області.
 Астаф'єво — село в Максатихинському районі Тверської області.
 Астаф'єво — присілок у Бельовському районі Тульської області.
 Астаф'єво — присілок у складі Ленінського району Тульської області.
 Астаф'єво — селище в Ростовському районі Ярославської області.
 Астаф'єво — селище в Углицькому районі Ярославської області.

Див. також 
 Остаф'єво